La Chaux kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 La Chaux, Doubs, kommun i departementet Doubs i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 La Chaux, Orne, kommun i departementet Orne i regionen Normandie, 
 La Chaux, Saône-et-Loire, kommun i departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 La Chaux-du-Dombief, kommun i departementet Jura i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 La Chaux-en-Bresse, kommun i departementet Jura i regionen Bourgogne-Franche-Comté,

Se även 
 Chaux

Schweiz 

 La Chaux, Vaud, bergstopp, 
 La Chaux (Cossonay), ort och kommun, Vaud,